Карье́ (Каре́я; ) — поселение на Афоне в Греции. Здесь находятся духовная (Протат) и местная светская администрация Афонского монашеского государства. Население 163 жителя по переписи 2011 года. Проживают только мужчины, многие из которых монахи. Расположен в центре полуострова Айон-Орос на высоте 370 м над уровнем моря. В центре Карье находится главный афонский храм, посвященный Успению Богородицы.

История 
История восходит к X веку. Первоначально Карье был отдельным монашеским поселением и с самого начала выступал торговым и ремесленным центром Афона.

В начале 1280-х годов, в царствование византийского императора Михаила Палеолога, латинские крестоносцы напали на Святую Гору. Они подвергли пыткам , которого повесили, и разграбили Протат, умертвив многих монахов. Погибшие прославлены как мученики 5 декабря (по юлианскому календарю) — преподобномученики Карейские.

Современное состояние 
Перепись населения Греции в 2011 году зарегистрировала 163 жителя. Карье является крупнейшим поселением особой административной единицы Айон-Орос.

Для руководства монашеским сообществом от 20 «правящих» монастырей (поскольку монастырь Эсфигмен с 1974 года пребывает в схизме, его место занимает келия Новый Эсфигмен) избираются местные органы самоуправления: Священная Эпистасия () и Протат, а также протоэпистатис () — первое лицо Священной Эпистасии.

В Карье находится 19 представительств правящих монастырей (кроме Кутлумуша — ввиду его близости к Карье) — подворий антипросопов, именуемых «конаками» ().

Здесь также находится лицей «Афониад» ().

Святыни и достопримечательности 
Главным храмом Карье служит собор Протата, освящённый в честь Успения Богородицы. Здесь хранится особо почитаемая икона Богородицы «Достойно есть».

В особо оборудованной комнате в башне Протата находится книгохранилище, где, среди прочего, находится около 120 манускриптов, включая «Трагос» () — оригинал первого Устава Святой Горы (972).

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

 
Населённые пункты Греции